The Mountain (1956), een Amerikaanse film uit 1956
 The Mountain (2018), een Amerikaanse film uit 2018
 The Mountain (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2004-2005